Rumbler ist der Familienname von:
 Siegfried Rumbler (1941–1997), deutscher Heimatforscher

Sonstiges:
 Rumbler Rock, Brandungspfeiler im Palmer-Archipel, Antarktis